Primitiva hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Función primitiva o Integración indefinida, en matemáticas.
 Primitiva geométrica, formas geométricas.
 Primitiva de sincronización rendezvous, en programación.

Además
 Lotería Primitiva de España La primitiva, juego de la lotería español.
 Palabra primitiva, en lingüística.